Clarence Town kan syfta på följande platser

 Clarence Town, Bahamas, ort i Bahamas
 Clarence Town, New South Wales, ort i Australien